Брюк () — многозначный термин:

Топоним 
 Брюк — город в Германии, в земле Бранденбург.

Фамилия 
  (1911—1980) — немецкий политик, депутат Бундестага (1953—1969, 1970—1972).
  (1900—1968) — австрийский хоккеист, чемпион Европы (1927), барт Херберта Брюка.
 Брюк, Генрих (1831—1903) — немецкий католический богослов, профессор церковной истории, епископ Майнца.
 Брюк, Герман (1905—2000) — английский астроном, Королевский астроном Шотландии (1957—1975).
  (1483/1484—1557) — канцлер курфюршества Саксонского (имел прозвище Понтанус).
 Брюк, Криста Анита (настоящая фамилия — Ладиш; 1899—1958) — немецкая писательница.
 Брюк, Рут (1916—1999) — финская художница, дизайнер, специалист по художественной керамике.
  (род. 1972) — немецкая футболистка, игрок национальной сборной.
  (род. 1970) — немецкий экономист, директор Стокгольмского института исследования проблем мира (2013—2014).
  (Герберт Брук; 1900—1974) — австрийский хоккеист, чемпион Европы (1927), брат Вальтера Брюка.
  (род. 1947) — немецкий футболист и тренер, финалист Кубка Германии в составе клуба «Герта» (1977, 1979).
 Брюк, Шарль (1911—1995) — французский дирижёр.

Другое 
 Брюк — смоленая или белая толстая веревка вант-тросовой работы, служащая в помощь компрессорам, задерживать орудие во время отката.

См. также 
 Драйс-Брюк

Примечания